DEK steht für:
 Deutsch-Englischer Kreis, Jugendverband der NS-Organisation Deutsch-Englische Gesellschaft
 Deutsche Echtheitskommission, Textilorganisation
 Deutsche Einheitskurzschrift, weit verbreitetes deutsches Stenografie-System
 Deutsche Evangelische Kirche, eine ehemalige Vereinigung der damals 28 deutschen evangelischen Landeskirchen
 Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien, ehemalige lutherische Kirche
 Deutsche Extrakt Kaffee, deutscher Hersteller und Vertreiber von löslichem Bohnenkaffee
 Diethylketon, organische chemische Verbindung
 Dortmund-Ems-Kanal, 265 km langer Kanal zwischen dem Dortmunder Stadthafen und der Ems bei Meppen
Datenethikkommission, ein Beratungsgremium Bundesregierung

Dek steht für:
 Dek (Insel) die größte Insel im Tanasee, Äthiopien
 Dek (Iran), Ort im Alamut-e Sharqi District, Qazvin County, Qazvin (Provinz), Iran

Dek ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullahi Dek (* 1990), somalischer Fußballspieler

dek steht für:
 von der Dozenal Society of America vorgeschlagene Bezeichnung für den Wert 10 () im Duodezimalsystem
 Dek (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache im nördlichen Kamerun

Siehe auch:
 DEC
 Deck 
 DEG

Abkürzung